Vincent Monteil peut désigner :
 Vincent Monteil, dit Vincent-Mansour Monteil (1913-2005), un orientaliste français ;
 Vincent Monteil (1964-), un chef d'orchestre français ;
 Vincent Monteil (1975-), un chimiste français.